Margarita je lahko:

 Margarita, žensko osebno ime
 margarita (koktajl)
 Margarita, Cuneo (Italija)